Amazon Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten: 

 Amazon Lake (Indiana), Stausee im Owen County, Indiana
 Amazon Lake (Maine), See im Washington County, Maine